Travanca pode ser:

 Travanca (Amarante) - freguesia no concelho de Amarante, Portugal
 Travanca (Cinfães) - freguesia no concelho de Cinfães, Portugal
 Travanca (Mogadouro) - freguesia no concelho de Mogadouro, Portugal
 Travanca (Oliveira de Azeméis) - freguesia no concelho de Oliveira de Azeméis, Portugal
 Travanca (Santa Maria da Feira) - freguesia no concelho de Santa Maria da Feira, Portugal
 Travanca (Vinhais) - freguesia no concelho de Vinhais, Portugal

Pode também estar procurando por:
 Travanca de Lagos - freguesia no concelho de Oliveira do Hospital, Portugal
 Travanca de Tavares - freguesia no concelho de Mangualde, Portugal
 Travanca do Mondego - freguesia no concelho de Penacova, Portugal

Ou ainda:
 Travancas - freguesia no concelho de Chaves, Portugal

Desambiguação